Betlehemska zvijezda, nebeska pojava iz Biblije u vrijeme rođenja Isusa,
iz toga izvedeno:
 božićni simbol
 božićni ukrasi
 božićna zvijezda, biljka